Bavn eller baun hovedbetydning:
 Bavn - høj med varslingsbål.

Bavn kan også være et efternavn:
 Tine Baun
 Christian Baun
 Stine Baun Eriksen
 Line Baun Danielsen
 Charlotte Baun Drejka

Bavn kan også henvise til:
 Baun trinbræt - på Thisted-Fjerritslev Jernbanen
 Baun Høj - på Hanstholm